Petersburg (Friesland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Ooststellingwerf
 Petersburg (buitenplaats), een voormalige buitenplaats bij het Nederlandse dorp Nederhorst den Berg
 Petersburg (plantage), een voormalige suikerplantage in Suriname
 Petersburg (Zuid-Afrika), een stad in Zuid-Afrika
 Sint-Petersburg, een stad in Rusland
 Een groot aantal plaatsen in de Verenigde Staten, waarvan Petersburg in Virginia de grootste is:
Petersburg (Alaska)
Petersburg (Georgia)
Petersburg (Illinois)
Petersburg (Indiana)
Petersburg (Iowa)
Petersburg (Kentucky)
Petersburg (Michigan)
Petersburg (Nebraska)
Petersburg (North Dakota)
Petersburgh (New York)
Petersburg (Ohio)
Petersburg (Pennsylvania)
Petersburg (Tennessee)
Petersburg (Texas)
Petersburg (Virginia)
Petersburg (West Virginia)
 Saint Petersburg (Florida)
 In Australië kan de naam verwijzen naar de oude benaming voor Peterborough (Zuid-Australië)